Computer Love – singolo dei Kraftwerk del 1981
 Computer Love – singolo degli Zapp del 1986